Grodno kan syfta på:
 Guvernementet Grodno – ett guvernement i västra delen av Kejsardömet Ryssland åren 1795–1915

Geografi

Belarus 

 Grodno – det ryska namnet på en stad i västra Belarus, se Hrodna 
 Grodno oblast – det ryska namnet på en belarusisk voblasts, se Hrodnas voblasts

Polen 

 Grodno (ort), Łódź vojvodskap, Powiat kutnowski, 
 Grodno  Zagórze śl - Zamek muzeum, slott, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wałbrzyski,